PTH kan syfta på:

 PTH – ett polypeptidhormon som bildas i bisköldkörtlarna. se Bisköldkörtelhormon
 PTH – uttryck som använts av skräddare som sydde herrbyxor, se PTV och PTH.